Jaguarzo blanco puede referirse a:

 El nombre común de la planta Cistus albidus.
 El nombre común de la planta Cistus clusii.
 El nombre común de la planta Halimium atriplicifolium.
 El nombre común de la planta Halimium halimifolium.
 El nombre común de la planta '''''Halimium lasianthum.